А́дам Э́дриан Ке́йси (; ) — канадский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу